A Estrada nacional 4 é uma estrada nacional:

 
 Estrada nacional 4: em França.
 
 Estrada nacional 4: em Portugal.

Desambiguação